Okręty US Navy o nazwie USS "Lydia":
 Pierwszy USS "Lydia" (SP-62) był patrolową jednostką. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi USS "Lydia" (ID-3524) był jednostką zaopatrzeniową. W służbie w latach 1918-19.

Lydia